Појам Кунигунда може да се односи на:

 Кунигунда од Луксембурга, светоримска царица, супруга римско-немачког цара Хенрија ΙΙ Светог
 Кунигунда Хоенштауфен
 Кунигунда од Алтдорфа
 Кунигунда Ростиславна 
 Кунигунда Баварска
 Кунигунда Пољска